Molekulska formula -{C19H18O8}- se može odnositi na:

 Kasticin
 Hrizosplenetin